Schizothyra är ett släkte av svampar. Schizothyra ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizothyra